Tadeusz Petrykowski (1895–1940), sędzia, ofiara zbrodni katyńskiej
 Tadeusz Petrykowski (1921–1983), literat, dramaturg, krytyk teatralny, kierownik teatru